Die RCA Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. August 2002 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington das Legg Mason Tennis Classic gespielt, welches genau wie die RCA Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Australier Patrick Rafter, der dieses Jahr nicht zum Turnier antrat. Turniersieger wurde der Brite Greg Rusedski (Nr. 14 der Setzliste), der im Finale den ungesetzten Spanier Félix Mantilla in drei Sätzen schlug. Es war sein 12. Karrieretitel und der zweite Titel der Saison.
Im Doppel siegte die Paarung Mark Knowles und Brian MacPhie im Vorjahr, die dieses Jahr nicht zusammen antraten; MacPhie schied mit Nenad Zimonjić im Halbfinale aus, während Knowles an der Seite seines Stammpartners Daniel Nestor als Setzlistenerster den Titel gewann. Sie gewannen ihren 15. gemeinsamen Titel. Für Knowles war es 23. und für Nestor der 25. Titel der Karriere. Zusammen gewannen sie den Titel schon 1995.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht am höchsten notierten Spieler im Einzel sowie die vier besten Doppelpaare erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Indianapolis